Diamantinasaurus matildae es la única especie del género extinto Diamantinasaurus de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 98 a 95 millones de años, en el Turoniense, en lo que es hoy Australia.

Descripción 

Diamantinasaurus era relativamente pequeño para un ser un titanosauriano, posiblemente alcanzando entre 15 y 16 metros de longitud y 15 a 20 toneladas de peso. Se sabe que algunos de sus parientes poseen osteodermos de armadura, aunque se desconoce si Diamantinasaurus los tuvo. Al igual que otros saurópodos, Diamantinasaurus habría sido un gran herbívoro cuadrúpedo. Desde la descripción original, las únicas revisiones importantes incluyen la identificación errónea de la "placa esternal", la colocación incorrecta de las falanges manuales III-1 y IV-1 como III-1 y V-1, respectivamente, y la identificación de la porción faltante del peroné.

Descubrimiento e investigación 

La especie tipo es D. matildae, que fuera descrita en el periódico en línea PLoS ONE por el paleontólogo del Museo de Queensland Scott Hocknull y sus colaboradores en 2009. El holotipo de Diamantinasaurus se descubrió por primera vez durante cuatro temporadas de excavaciones cerca de Winton, Queensland, Australia. Los huesos, encontrados junto con el holotipo de Australovenator y cocodrilomorfos y moluscos. Los dos dinosaurios encontrados, conocidos de especímenes catalogados como AODF 603  y AODF 604 . La muestra AODF 603  se convirtió en la base del género Diamantinasaurus y de la especie D. matildae. El nombre de la especie es una referencia a la canción "Waltzing Matilda", escrita por Banjo Paterson en Winton, mientras que el nombre genérico se deriva del Río Diamantina, corriendo cerca de la localidad donde fuera encontrado, combinada con el vocablo sauros del griego, que significa "lagarto". AODF 603, el holotipo,  incluye la escápula derecha, húmero, cúbito derecho , ambas manos incompletas, costillas dorsales y gastralias, pelvis parcial y la extremidad posterior derecha falta el pie. El paratipo , bajo el mismo espécimen, incluye vértebras dorsales y sacrao, la placa esternal derecha ahora se cree que representa el resto de un coracoides, un radio y una falange manual . Todos estos huesos provienen de AODL 85, apodado el "Sitio Matilda" en la estación de ovejas Elderslie, ubicada a unos 60 kilómetros al oeste-noroeste de Winton en el centro de Queensland. Esta localidad se encuentra en la sección media superior de la Formación Winton, que data del Cenomaniense en el Cretácico Superior.

El descubrimiento de Diamantinasaurus puso fin a una pausa en el descubrimiento de nuevos dinosaurios de su grupo en Australia, con el primer saurópodo nombrado en más de 75 años. Junto con Australovenator, Diamantinasaurus ha sido apodado por de la canción australiana "Waltzing Matilda", con Australovenator que se llama "Banjo" y Diamantinasaurus siendo apodado "Matilda". Wintonotitan, también del sitio, fue apodado "Clancy". El hallazgo fue aparentemente el mayor descubrimiento de dinosaurios en Australia documentado desde el de Muttaburrasaurus en 1981.

En 2016 se describió una muestra adicional, AODF 836 '''. Incluye partes del cráneo, que incluyen una escamoso izquierdo, una caja craneal casi completa , un surangular derecho y varios fragmentos. Además, la muestra también incluye el atlas, el axis, otras cinco vértebras cervicales, tres vértebras dorsales, costillas dorsales adicionales, partes de la cadera y otra escápula derecha.

Clasificación
Comparado con el contemporáneo Wintonotitan wattsi este sauropódo es más derivado, dentro del clado Lithostrotia en Titanosauria. Cuando se describió originalmente, Diamantinasaurus se asignó a Lithostrotia incertae sedis. En ambas filogenias donde se colocó Diamantinasaurus, o estaba justo fuera de Saltasauridae o el taxón hermano de Opisthocoelicaudia dentro de esta familia. En un estudio de 2014,  encontró el género como litostrotiano en ambos grandes análisis filogenético, en una posición relativamente derivada en Titanosauria. La primera filogenia fue la de Carbadillo y Sander en 2014, y la matriz se basó indirectamente en la filogenia de Wilson de 2002. En ese cladograma, coloco a Diamantinasaurus como un taxón hermano de Tapuiasaurus fuera de Saltasauridae. En esta filogenia, el apoyo de Bremer para cada grupo fue a lo sumo 1. Cinco características del esqueleto respaldaron la colocación de Diamantinasaurus en Lithostrotia. En el mismo estudio, las relaciones usando la matriz de Mannion et al. de 2013 matriz fueron probadas. Estos resultaron con Diamantinasaurus como un saltasáurido, hermano de Opisthocoelicaudia, con Dongyangosaurus como el pariente más cercano. Se encontraron dos caracteres para apoyar la colocación de Diamantinasaurus en Lithostrotia, y un tercero no pudo ser evaluado. Otro análisis filogenético realzado en 2016, lo encontró como un titanosauriano no litostrótico y el taxón hermano del contemporáneo Savannasaurus.
Filogenia
El siguiente cladograma basado en el estudio de 2014 muestra la probable posición en Lithostrotia.

Cladograma basado en el estudio de 2016 que muestra la posible posición por fuera de Lithostrotia.

PaleoecologíaDiamantinasaurus se encontró a unos 60 kilómetros al noroeste de Winton, cerca de la estación Elderslie. Fue recuperado de la sección rica en fósiles de la Formación Winton , que se puede fechar hace aproximadamente 93,9 millones de años. Diamantinasaurus se encontró en una capa de arcilla entre las capas de arenisca , interpretada como un depósito del brazo muerto de un antiguo río. También se encontró en el sitio a Australovenator, asociado directamente con Diamantinasaurus, bivalvos, peces, tortugas, cocodrilos y varias plantas. La Formación Winton tenía un conjunto faunístico que incluía bivalvos, gasterópodos, el pez pulmonado Metaceratodus, tortugas, el cocodrilomorfo Isisfordia, pterosaurios y varios tipos de dinosaurios, como el ya mencionado Australovenator, los saurópodos Wintonotitan, Savannasaurus y Austrosaurus y anquilosaurianos e hipsilofodóntidos no identificados. Diamantinasaurus'' los huesos se pueden distinguir de otros saurópodos debido a la robusticidad general, así como a múltiples características específicas. Las plantas conocidas por la formación incluyen helechos, ginkgos, gimnospermas y angiospermas.

Referencias 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Australia